Lirios puede referirse a:
 El nombre común de la planta Iris xiphium.
 El nombre común de la planta Orchis mascula.
 El nombre común de la planta Paeonia broteri.
 El nombre común de la planta Typha latifolia.
 A la pintura al óleo Lirios de Vincent Van Gogh.
 Lirios (Juncos), un barrio en Juncos, Puerto Rico (EE. UU.)